Het ATP-toernooi van Acapulco 2022 (met de officiële naam Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC 2022) vond plaats van 21 tot en met 26 februari 2022. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het Princess Mundo Imperial-hotel in de Mexicaanse stad Acapulco.

De Spanjaard Rafael Nadal won het toernooi voor de vierde maal, met deze overwinning kwam hij op gelijke hoogte met zijn landgenoot David Ferrer en de Oostenrijker Thomas Muster.

De als tweede geplaatste Duitser Alexander Zverev werd gediskwalificeerd omdat hij uit frustratie zijn racket kapot sloeg op de stoel van de scheidsrechter.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Acapulco
ATP-toernooi van Acapulco